Токаев — тюркская фамилия.

Известные носители 
 Токаев, Алихан Инусович (1893—1920) — осетинский драматург, поэт и публицист.
 Токаев, Апти (1957—1995) — командир Спецназа Президентской гвардии ЧРИ.
 Токаев, Григорий Александрович (1913—2003) — советский и английский учёный в области ракетодинамики и космонавтики.
 Токаев, Ихлас Кардашевич (1901—1991) — Герой Социалистического Труда.
 Токаев, Касым-Жомарт Кемелевич (род. 1953) — казахстанский политик, действующий президент Республики Казахстан.
 Токаев, Кемель Токаевич (1923—1986) — казахский писатель, редактор.
 Токаев, Саид-Умар Биболатович (1904—1996) — 1-й секретарь Областного комитета ВКП(б) Карачаевской автономной области.
 Токаев, Турпал Аптиевич (род. 1984) — российский боец К-1 и муай-тай, чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу.
 Токаев, Энвер Саидович (род. 1956) — российский учёный в сфере биотехнологии пищевых продуктов.

См. также 
 Токаево — татарское село в Комсомольском районе Чувашии.